Поводье — название населённых пунктов:

Россия 
 Поводьё — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Поводьё — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Поводье — деревня в Новгородском районе Новгородской области.